Weir River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Weir River (vattendrag i Australien), Queensland,

Kanada 

 Weir River (vattendrag i Kanada), Manitoba,

USA 

 Weir River (vattendrag i USA), Massachusetts, Plymouth County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar